Клејпул има више значења:
 Клејпул (Аризона)
 Клејпул (Индијана)